Un engagement par signature, ou crédit par signature, est une garantie (sous forme de caution ou d'aval par exemple) que donne une banque à un client, utilisée couramment dans les relations clients-fournisseurs.

Références

Articles connexes 
Types de crédits bancaires

Document commercial
Droit bancaire